BLSA steht als Abkürzung für:

 Badminton-Landesverband Sachsen-Anhalt
 Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, ein Landesbetrieb des Bundeslandes Sachsen-Anhalt

Abkürzung